Charleville ist der Name mehrerer Orte bzw. Gemeinden:

 Stadt in der irischen Grafschaft Cork, siehe Charleville
 Stadt im australischen Bundesstaat Queensland, siehe Charleville (Queensland)
 Ortsteil von Banatsko Veliko Selo

 Geographische Objekte in Frankreich:
Charleville (Marne), Gemeinde im Département Marne
Charleville-Mézières, Hauptstadt des Département Ardennes
Charleville-sous-Bois, Gemeinde im Département Moselle
Arrondissement Charleville-Mézières, Arrondissement im Département Ardennes